Поїзд, потяг — залізничний транспортний засіб.
 Поїзд (весільний поїзд) — елемент традиційного весілля, урочиста процесія, що супроводжує нареченого до нареченої.

Кінематограф 
 «Поїзд» — бойовик 1964 року.
 «Поїзд» — франко-італійський фільм 1973 року, екранізація твору Ж. Сіменона.

Див. також 
 Автопоїзд
 Бронепотяг